Die Schweizer Unihockeymeisterschaft 2017/18 der Frauen ist die 32. Spielzeit der Unihockey-Meisterschaft der Frauen.

An der Nationalliga A nahmen 10 Mannschaften teil. In der Nationalliga B spielten acht Vereine. Vor der Saison 2016/17 hatte sich der Schweizer Unihockeyverband swiss unihockey dazu entschieden, die beiden höchsten Spielklassen, die NLA und die NLB, aufzustocken. Piranha chur gewannen den Superfinal gegen UHC Dietlikon.

Nationalliga A

Teilnehmer

Hauptrunde

Tabelle

Playoffs

Viertelfinal 
Die erstgenannte Mannschaft hat Heimrechten in den Partien 1, 3 und 5.

Halbfinal 
Die erstgenannte Mannschaft hat Heimrechten in den Partien 1, 3 und 5.

Superfinal 
Der Final der Schweizer Unihockeymeisterschaft der Frauen wird in einem Finalspiel, dem sogenannten Superfinal, in der Swiss Arena ausgetragen.

Playouts 
Die erstgenannte Mannschaft hat Heimrechten in den Partien 1, 3 und 5. Somit trifft der UHC Waldkirch-St. Gallen auf den Sieger des Playoff-Final der Nationalliga B.

Nationalliga B

Hauptrunde

Playoffs 
Die Playoffs werden im Modus Best-of-Five ausgetragen. Die Gewinner der beiden Halbfinale steigen automatisch in die Nationalliga A auf. Der Gewinner der Finalserie ist Meister der Nationalliga B.

Viertelfinal 
Die erstgenannte Mannschaft hat Heimrechten in den Partien 1 und 3.

Halbfinal 
Die erstgenannte Mannschaft hat Heimrechten in den Partien 1 und 3. Nach dem Sieg der Floorball Rides Dürnten-Bubikon-Rüti trat Stephan Wächter als Trainer der Hot Chilis Rümlang-Regensdorf zurück.

Final 
Die erstgenannte Mannschaft hat Heimrechten in den Partien 1, 3 und 5.

Playouts 
Die erstgenannte Mannschaft hat Heimrechten in den Partien 1, 3 und 5.

Weblinks 
 Website von swiss unihockey

Einzelnachweise 

Schweizer Unihockeymeisterschaft
Unihockey 2017
Unihockey 2018
Frauenunihockeywettbewerb